Fridericia (лат., возможное русское название: фридериции) — род малощетинковых червей из семейства энхитреид (Enchytraeidae).

Описание 
Все фридериции — почвенные животные, предпочитающие влажные, богатые гумусом почвы со слабощелочными или щелочными значениями pH. Встречаются на всех континентах, кроме Антарктиды, предпочитают умеренные широты. В некоторые части ареала, скорее всего, завезены из Европы.

От других представителей семейства фридериции отличаются наличием мелких безъядерных клеток, взвешенных в целомической жидкости — лентицитов, а также особым строением переднего участка кишечника. Достигают длины от 5 до 30 мм (редко больше) и ширины от 0,2 до 1,5 мм.

Классификация 
Род включает более ста видов. Неполный список видов:
 Fridericia bisetosa
 Fridericia bulboides
 Fridericia christeri
 Fridericia connata
 Fridericia galba
 Fridericia heliota
 Fridericia magna
 Fridericia nemoralis
 Fridericia paroniana
 Fridericia perrieri
 Fridericia ratzeli

См. также 
 Henlea

Примечания

Ссылки 
 .

Энхитреиды